На овој страници се налази списак живих народних хероја Југославије.

 Живи народни хероји, према подацима СУБНОР-а Србије:
 Петар Матић Дуле (1920), Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.

Литература 

 

 Списак народних хероја
Списак Народних хероја